Huehuetán bezeichnet:

 Huehuetán (Chiapas), Ort in Chiapas, Mexiko
 Huehuetán (Guerrero), Ort in Guerrero, Mexiko
 Municipio Huehuetán, Verwaltungseinheit des mexikanischen Bundesstaats Chiapas